El término aplauso se puede identificar con:

 Aplauso: acción de aplaudir.

 Aplauso (programa de televisión): programa de la televisión española emitido entre 1978 y 1983.

 Aplauso por los trabajadores de la salud: aplauso colectivo surgido en el contexto de la pandemia por coronavirus del año 2020.

 Aplauso (musical): musical de Broadway.